Lackfi ist der Familienname folgender Personen:

 Lacković, kroatisch-ungarisches Adelsgeschlecht, siehe Lackfi (Adelsgeschlecht)